Rita steht für:

 Rita (Vorname), ein meist weiblicher Vorname
 die Heilige Rita von Cascia (1381–1447)
 Rita (Asteroid), Asteroid des Hauptgürtels
 Rita (Alton Towers), Achterbahn in Alton Towers
 Hurrikan Rita, stärkster Hurrikan 2005
 Nakajima G8N, Codename für einen japanischen Bomber
 ein analoges Telefon-Endgerät bzw. Telefonsystem beim französischen Militär
 Rita (Fernsehserie), dänische Fernsehserie
 Rita (Oper), einaktige Opéra comique von Gaetano Donizetti
 Rita (Sängerin) (* 1962), eine persisch-israelische Popsängerin mit 11 Gold/Platin-Schallplatten
 Ritas Welt, eine deutsche Fernsehserie
 Les Rita Mitsouko, französische Band
 Lovely Rita, Lied von The Beatles in dem Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
 Rita (Hinduismus), vedische Bezeichnung für Wahrheit (Logos, Kosmos)

Geografische Objekte:
 St. Rita (Bogenhausen)
 Rita (Maulau), eine Aldeia im Suco Maulau, Gemeinde Ainaro, Osttimor
 Rita (Ort, Maulau), ein Ort im Suco Maulau, Gemeinde Ainaro, Osttimor
 anderer Name der Insel Darrit, Marshallinseln
 Saint Rita Point, Landspitze der James-Ross-Insel in der Antarktis

Rita ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Rita (* 1947), Gridiron Football Coach & Manager
 Ang Rita (1948–2020), nepalesischer Sherpa
 Jani Rita (* 1981), finnischer Eishockeyspieler
 Kami Rita Sherpa, nepalesischer Bergführer vom Volk der Sherpa
 Maria Rita (* 1977), brasilianische Sängerin
 Mateus Meira Rita, são-toméischer Politiker
 Paul Bach-y-Rita (1934–2006), US-amerikanischer Neurophysiologe